Демофо́нт ( или , род. п. ) — в древнегреческой мифологии имя следующих героев:
 Демофонт — элевсинский герой, воспитанник Деметры, сын Келея и Метаниры.
 Демофонт — афинский царь, сын Тесея и Федры.
 Демофонт — из Херсонеса Фракийского.
 «Демофонт» — первая опера, сочинённая композитором из Российской империи.

Имена греческого происхождения